Обрезание:

 Обрезание — хирургическая операция («циркумци́зия»), удаление у мальчиков и мужчин крайней плоти.
 «Обрезание» — филиппинская драма 2005 года режиссёра Ореуса Солито.
 «Обрезание» — американский драматический фильм ужасов 2012 года режиссёра Ричарда Бейтса.

См. также 
 Женское обрезание
 Обрезание Господне
 Хитан